Комбера́нш-е-Епелю́ш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південь від Парижа, 85 км на північний схід від Бордо, 36 км на захід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 79 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 172,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Комберанш-е-Епелюш на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Комберанш-е-Епелюш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь